Jan Klimek ist der Name folgender Personen:
* Jan Klimek (NS-Opfer) (1889–1939), polnischer Postbeamter und NS-Opfer
 Jan Klimek (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1952), polnischer Wirtschaftswissenschaftler